Грунь () — левый приток реки Грунь-Ташань, протекающий по Ахтырскому (Сумская область) и Зеньковскому (Полтавская область) районам.

География 
Длина — 59 км. Площадь водосборного бассейна — 995 км². У села Грунь русло находится на высоте 123,8 м над уровнем моря. Долина трапециевидная, шириной 4 км и глубиной 50 м. Русло извилистое, шириной до 5 м. Сток реки частично урегулирован прудами.

Река берёт начало севернее села Ясеновое (Ахтырский район). Река течёт сначала по Ахтырскому (Сумская область) затем по Зеньковскому (Полтавская область) районам. На участках между Шиловкой и Дейкаловкой, между Ясеновое и Дубяги пойма идёт с заболоченным участками и тростниковой растительностью. На реке создано только два крупных пруда: у села Гнилица и у села Ясеновое. К приустьевому участку примыкает песчаный массив и сосновый лес. Впадает в реку Грунь-Ташань севернее села Дейкаловка (Зеньковский район).

В долине реки расположены ландшафтный Ступковский заказник, гидрологический заказник Журавлиное озеро у села Подозерка, общезоологический заказник Байрак у села Шиловка.

Притоки 
 Левые: Мужева Долина.
 Правые: Быхов.

Населённые пункты 
Населённые пункты на реке (от истока до устья):

Ахтырский район
 Ясеновое
 Гнилица
 Пластюки
 Грунь

Зеньковский район
 Шенгариевка
 Дубяги
 Проценки
 Ступки
 Маниловка
 Шиловка
 Подозерка
 Ищенковка
 Дейкаловка

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Бассейн Псёла
Реки Сумской области
Реки Полтавской области